Томас Стенли Холанд () (роден на 1 юни 1996 г.) е английски актьор и танцьор. Най-известен е с ролята си на Спайдър-Мен в Киновселената на Марвел, с главната си роля в театралната постановка „Били Елиът: Мюзикълът“, както и с ролята си във филма „Невъзможното“ от 2012 г.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Английски озвучаващи актьори
Деца актьори